|}

Die Bahnstrecke Tours–Le Mans ist eine doppelgleisige, normalspurige Eisenbahnstrecke im Nordwesten Frankreichs. Sie verbindet die Hauptstadt des Départements Indre-et-Loire Tours mit der etwa gleich großen Stadt Le Mans, Hauptstadt des Départements Sarthe. Die Strecke ging 1858 in Betrieb und ist mit Ausnahme des Abschnitts vom Abzweig zum Rangierbahnhof Le Mans-Triage bis zum Streckenende in Le Mans nach wie vor nicht elektrifiziert.

Geschichte 

Die Strecke wurde am 17. August 1853 für die Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans (PO) konzessioniert und am 19. Juli 1858 in ganzer Länge eingleisig eröffnet. Das Terrain war unkompliziert mit einer Trasse zu versehen, weil flach und nur mit wenigen Kunstbauwerken auszustatten. 1867 konnte auf den ersten 13 km das zweite Gleis in Betrieb genommen werden. Während des Ersten Weltkriegs folgten weitere Abschnitte, zum Teil mit Hilfe von Material von Amerikanischen Truppen „rückgebauter“ anderer Strecken. Erst im November 1939 war die Strecke vollständig doppelgleisig befahrbar. Die Kilometrierung wird vom Bahnhof Paris-Austerlitz fortgesetzt.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Centre-Val de Loire
Bahnstrecke in Pays de la Loire